Cuitláhuac bezeichnet:
 Cuitláhuac (ca. 1470–1520), Herrscher der aztekischen Hauptstadt Tenochtitlan
 Cuitláhuac (Tabasco), Ort in Mexiko
 Cuitláhuac (Veracruz), Stadt in Mexiko
 Municipio Cuitláhuac, Verwaltungseinheit in Mexiko
 (2275) Cuitlahuac, Asteroid des inneren Hauptgürtels